Friedrich Oertel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Oertel (1764–1807), deutscher Schriftsteller und Übersetzer 
 Friedrich Oertel (Althistoriker) (1884–1975), deutscher Althistoriker
 Friedrich Meyer-Oertel (1936–2021), deutscher Opernregisseur
 Friedrich Oscar Oertel (F. O. Oertel; 1862–1942), deutsch-britischer Ingenieur, Architekt und Archäologe 
 Friedrich Wilhelm Philipp Oertel, eigentlicher Name von W. O. von Horn (1798–1867), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Fritz Oertel (1866–um 1929), deutscher Jurist und Schriftsteller